Александропольский сельский совет () — входит в состав
Солонянского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Александрополь.

Населённые пункты совета 
 
 с. Александрополь 
 с. Бутовичевка 
 с. Вольное 
 с. Гаркушино 
 с. Долинское 
 с. Кринички 
 с. Михайловка 
 с. Новоандреевка 
 с. Петриковка 
 пос. Тихое

Примечания